Налоговый кодекс Российской Федерации
 Налоговый кодекс Украины